Лозовский — топонимическая фамилия, распространённая среди некоторых славянских народов и евреев; имеет женскую форму Лозовская.
 Лозовский, Александр Борисович (1907—1981) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск (1945).
 Лозовский, Андрей Николаевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Лозовский, Василий Михайлович (1917—1981) — советский контр-адмирал, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Лозовский, Владимир Николаевич (1927—2020) — советский и российский физик, доктор наук, профессор.
 Лозовский, Ефим Давидович (1904—1975) — советский кинооператор.
 Лозовский, Леонид Ипполитович (1875—1919) — революционер, большевик, политработник РККА.
 Лозовский, Сергей Леонидович (1899—1969) — майор Советской Армии, участник Гражданской войны, Советско-польской войны, Великой Отечественной войны, Манчжурской операции.
 Лозовский, Соломон Абрамович (1878—1952) — участник революционного и профсоюзного движения в России, заместитель Наркома иностранных дел, начальник Совинформбюро.

Топонимы 
 Лозовский — посёлок городского типа, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины.
 Лозовско́й (Лозо́вский) район — административная единица на юге Харьковской области Украины.